Fernando Medina es un nombre que puede hacer referencia a:

 Fernando Medina Díaz, diseñador gráfico español.
 Fernando Medina Isabel, meteorólogo español.
 Fernando Medina Maciel, político portugués.
 Fernando Medina Martínez, esguimista español.
 Fernando Medina Pineda, pelotari mexicano.